El término tangara (o tangará o tángara) de pecho negro puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Cnemathraupis eximia; 

 Un nombre común de la especie de ave Stilpnia cayana; 

 Un nombre común de la especie de ave Stilpnia nigrocincta.